Kettle River ist der Name folgender Flüsse:

 Kettle River (Blueberry River), Nebenfluss des Blueberry River in Minnesota
 Kettle River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in British Columbia und Washington
 Kettle River (Hudsonbai), Fluss in der kanadischen Provinz Manitoba, der in die Hudsonbai einmündet
 Kettle River (Nelson River), Nebenfluss des Nelson River in Manitoba
 Kettle River (St. Croix River), Nebenfluss des St. Croix River in Minnesota
 

Kettle River ist der Name folgender Orte:
 Kettle River (Minnesota), Ort in Minnesota